Peitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Peitsch (* 1964), deutscher Ingenieur
 Heike Renate Peitsch (* 1963), deutsche Diplomatin und Botschafterin
 Hellmut Peitsch (1906–1950), deutscher Politiker (NSDAP)
 Helmut Peitsch (* 1948), deutscher Germanist und Literaturwissenschaftler
 Hugo Peitsch (1878–1951), deutscher Kunstturner
 Monika Peitsch (* 1936), deutsche Schauspielerin
 Roland Peitsch (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Werner Peitsch (* 1945), deutscher Chirurg für Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie